Rio Jacuipe kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Jacuípe (vattendrag i Brasilien, lat -12,68, long -38,13), Bahia, 
 Rio Jacuípe (vattendrag i Brasilien, lat -12,50, long -39,08), Bahia, 
 Rio Jacuipe (vattendrag i Brasilien), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar